Владислав Иванович Романов (20 августа 1949 — 23 августа 2021) — советский и российский прозаик, драматург, сценарист и продюсер.

Биография 
Окончил Московский государственный институт культуры (1971) и Всесоюзный государственный институт кинематографии (1980). Руководитель сценарных мастерских во ВГИКе (с 1988 г.) и МГУКИ. Профессор.

Лауреат Всесоюзных конкурсов на лучшую пьесу (1987) и лучший игровой киносценарий (1983). Обладатель премии журнала «Смена» за лучший рассказ года (1987). Лауреат премии Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и КГБ СССР за сценарий к трехсерийному телевизионному фильму «Покушение на ГОЭЛРО» (1987). Обладатель первой премии по итогам Всероссийского конкурса на лучший игровой киносценарий под девизом «Человек в погонах» (2001).

Член Союза кинематографистов. Член гильдии сценаристов Союза кинематографистов России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Правления общественного Фонда содействия и развития Отечественного кинематографа.

Фильмография 
 2012 — Испанец
 2012 — Без правил
 2011 — Дело гастронома № 1 (в соавторстве)
 2010 — Плен страсти
 2010 — В лесах и на горах
 2009 — Северный ветер
 2008 — Широка река
 2008 — Осенний детектив
 2008 — Адмиралъ
 2007 — Прощайте, доктор Чехов!
 2007 — Паутина-1
 2006 — Моя Пречистенка
 2005 — Тайная стража
 2005 — Жизнь — поле для охоты
 2004 — Егерь
 1994 — Маэстро вор
 1993 — 
 1992 — 
 1992 — 
 1990 — 
 1988 — На окраине, где-то в городе…
 1986 — Покушение на ГОЭЛРО

Сочинения 
 Романов В. И., Евгений Латий. Дело гастронома № 1. Издательство: Эксмо. ISBN 978-5-699-52127-2; 2011 г.
 Романов В. И. Дневник Пушкина. Издательство: Астрель, Олимп. ISBN 978-5-271-25276-1; 2010 г.
 Романов В. И. Прощайте, доктор Чехов. Издательство: Олимп, Астрель, АСТ. ISBN 978-5-17-041065-1, 978-5-7390-1990-5, 978-5-271-16173-5; 2007 г.
 Романов В. И. Особо опасен. Издательство: Астрель, АСТ, Транзиткнига Серия: Обожженные зоной ISBN 5-17-026876-9, 5-271-10150-9, 5-9578-1247-1; 2005 г.
 Романов В. И. Жизнь-поле для охоты. Издательство: Олимп, АСТ, Астрель. ISBN 5-17-029155-8, 5-7390-1546-4, 5-271-11286-1; 2005 г.
 Романов В. И. ФСБ — Акция возмездия. Издательство: Олимп, АСТ, Астрель. ISBN 5-17-029546-4, 57390-1410-7, 5-271-11569-0; 2005 г.
 Романов В. И. Ливия. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-17-022809-0, 5-7390-1337-2; 2004 г.
 Романов В. И. Мессалина. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-17-021472-3, 5-7390-1210-4; 2004 г.
 Романов В. И. Нефертити. Издательство: Терра-Книжный клуб. ISBN 5-275-00613-6; 2002 г.
 Романов В. И. Смерть во спасение. Издательство: Терра-Книжный клуб. ISBN 5-275-00557-1; 1/1/2002 г.
 Романов В. И. Страдания юного хакера. Издательство: Астрель, АСТ. ISBN 5-17-012336-1, 5-271-03705-3; 2002 г.
 Романов В. И. Улыбка судьбы. Медсестра. Издательство: Олимп. ISBN 5-17-015713-4, 5-8195-0883-1; 2002 г.
 Романов В. И., Николай Бодрихин. Месть митрополита. Издательство: Олимп, Терра-Книжный клуб. ISBN 5-275-00345-5, 5-7390-0835-2; 2001 г.
 Романов В. И. Главбухша. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-17-008056-5; 1/1/2001 г.
 Романов В. И. Егерь. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-17-011522-9, 5-8195-0593-X; 2001 г.
 Романов В. И. Мастер таинных дел. Издательство: Терра-Книжный клуб. ISBN 5-275-00044-8, 5-7390-0845-X; 1/1/2001 г.
 Романов В. И. Настоящие мужики детей не бросают. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-17-006909-X, 5-8195-0452-6; 2001 г.
 Романов В. И. Жизнь под прицелом. Издательство: Олимп, АСТ. ISBN 5-17-006257-5; 2001 г.
 Романов В. И. Выжить и не пропасть. Издательство: Терра-Спорт. ISBN 5-93127-042-6; 1999 г.
 Романов В. И. Святополк Окаянный. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-7390-0551-5, 5-237-01774-6; 1999 г.
 Романов В. И. Путь к вольности. Издательство: Филиппок. 1998 г.
 Романов В. И. Влюбленная бестия. Издательство: АСТ, Олимп. ISBN 5-7390-0813-X, 5-237-01008-3; 1/1/1998 г.
 Романов В. И. Личная жизнь 917-го. Пьеса. Сборник. Издательство: Союз театральных деятелей РСФСР. 1998 г.
 Романов В. И. Шпионам не нужно влюбляться. Москва: АСТ, Олимп. ISBN 5-7390-0058-0, 5-237-00921-2; 1998 г.
 Романов В. И. Первый шпион Америки. Москва: АСТ, Олимп. ISBN 5-7390-0381-4, 5-7390-0051-3, 5-237-00486-5; 1998 г.
 Романов В. И. Убить 6 июля. Издательство: АСТ. ISBN 5-7390-0381-4, 5-7390-0411-X, 5-7841-0411-X; 1997 г.
 Романов В. И. Месть. Издательство: Олимп, АСТ. ISBN 5-7390-0381-4, 5-7390-0452-7, 5-7841-0440-3; 1997 г.
 Романов В. И. Замок с превращениями. Антология. Издательство: Физкультура и спорт. ISBN 5-278-00464-9; 1993 г.
 Романов В. И., Валерий Винокуров. Форвард платит за всё. Спортивный детектив. 1992 г.
 Романов В. И., Лубченков Ю. Н. Креститель Руси Владимир Святой. 1992 г.
 Романов В. И. Дождь. Научная фантастика.
 Романов В. И. История подвигов Довмонта, князя Псковского. Военные приключения. Выпуск 7. ISBN 5-203-01426-4; 1992 г.
 Романов В. И., Лубченков Ю. Н. Из истории военной разведки. Издательство: МП «Эжва». 1991.
 Романов В. И., Лубченков Ю. Н. Забавные и поучительные истории из жизни императора Петра Великого. Издательство: МП «Эжва». ISBN 5-00-000003-0; 1991 г.
 Романов В. И. Мне больно, и я люблю. Приключения 1989. Издательство: Молодая гвардия. ISBN 5-235-00389-6; 1989 г.
 Романов В. И. Врывалась буря. Издательство: Молодая гвардия. 1987 г.

Примечания

Ссылки 
 Владислав Романов: «Мы потеряли кинематограф, который вырабатывал в нас добрые чувства…» Интервью «Эхо» с российским кинематографистом. С.КАСТРЮЛИН. Эхо. — 2010. — 4 июня. — С. 8.
 Владислав Романов: «Хороший сценарист — это 99 % труда и 1 % таланта» Интервью СТАРТWrite. Виктория МАТЮХИНА. 01.03.2012

Члены Союза кинематографистов России
Выпускники Московского государственного института культуры
Преподаватели Московского государственного института культуры
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК